Criș steht für:

 Criș (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Kreisch (Daneș), Dorf im Kreis Mureș, Rumänien
 Körös, Fluss in Rumänien (rumänische Name Criș)